Panic (band), een Amsterdamse punkband uit de jaren zeventig
 Panic (artiest), pseudoniem van de Nederlandse live-dj en muziekproducent Dennis Copier
 Panic (film), een Amerikaanse film uit 2000
 Panic (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 2021 
 Panic (The Smiths), single van The Smiths uit 1986